Luando steht für:

 Luando (Angola), eine Verwaltungseinheit in Angola
 Luando (Fluss), ein Fluss in Angola
 Reserva do Luando, ein Naturreservat in Angola